Хишам () — арабское имя.

 Хишам ибн Абдул-Малик (691—743) — омейядский халиф, правивший с 723 года.
 Хишам ибн Урва (680—763) — один из старейших табиев, хадисовед (мухаддис) и знаток исламского права (факих).
 Хишам I — второй эмир Кордовы, правивший с 788 по 796 год. 
 Хишам II — халиф Кордовы (976—1009 и 1010—1013).
 Хишам ибн Мухаммад ал-Калби (738—819 или 821) — исламский историк и генеалог, знаток арабской древности.
 Хишам III (975—1036) — халиф Кордовы (1027—1031).
 Хишам — ударный кратер на Энцеладе, спутнике Сатурна.

См. также 
 Ибн Хишам